Александр Вишневский: Вишневский, Александр (в монашестве Мемнон; 1828—1903) — епископ РПЦ, епископ Новомиргородский, викарий Херсонской епархии.
 
 Вишневский, Александр Васильевич (1874—1948) — советский военный хирург, создатель знаменитой мази.
 Вишневский, Александр Владимирович (род. 1967) — российский бодибилдер.
 Вишневский, Александр Леонидович (наст. фамилия Вишневецкий; 1861—1943) — русский и советский актёр.
 Вишневский, Александр Петрович (1862 — ?) — русский общественный деятель и политик, член Государственной думы.
 Вишневский, Александр Сергеевич (1955—2015) — советский и российский спелеолог.